Jbeil (district), een district in Libanon
 Byblos (Arabische naam: Jbeil), de hoofdstad van het district